Supercoppa francese 2015 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa francese 2015 – torneo di pallavolo maschile